Hawley est un nom propre anglo-saxon qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Elizabeth Hawley (1923-2018), journaliste américaine ;
 Henry Hawley (?), gouverneur de la Barbade de 1630 à 1640 ;
 Henry Hawley (1679–1759), lieutenant-général de la British Army ayant servi pensant la seconde rébellion jacobite ;
 Joe Hawley (1988-), joueur américain de football américain ;
 Josh Hawley (1979-), homme politique américain ;
 Karl Hawley (1981-), footballeur anglais ;
 Nancy Miriam Hawley, activiste et féministe américaine ;
 Noah Hawley (1967-), écrivain et un scénariste américain ;
 Richard Hawley (1967-), un chanteur britannique ;
 Steven A. Hawley (1951-), un astronaute américain.

Toponyme

Hawley, dans le Hampshire
 Hawley, dans le Kent

Hawley, dans le Colorado
 Hawley, dans le Massachusetts
 Hawley, dans le Minnesota
 Hawley, en Pennsylvanie
 Hawley, au Texas

Voir aussi 
 Hawleyville, dans le Connecticut

Patronyme anglais